Premijer Liga (2008/2009) była 15. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Modriča Maxima. Nowym mistrzem został zespół Zrinjski Mostar.

Tabela końcowa 

||style="background-color:white;"|

||style="background-color:white;"|

||rowspan=8 style="background-color:white;"|

Zobacz też 
 Premijer liga Bosne i Hercegovine

Przypisy

Bibliografia 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2008 w Bośni i Hercegowinie
2009 w Bośni i Hercegowinie